O ATP da Costa do Sauipe de 2011 foi um torneio de tênis masculino em quadras de saibro, da série ATP 250, disputado em Sauipe, na Bahia. Faz parte do Brasil Open, o último a ser disputado nessa cidade. A partir de 2012, foi transferido para São Paulo.

Campeões

Simples

 Nicolás Almagro venceu  Alexandr Dolgopolov, 6–3, 7–6(3).

Duplas

 Marcelo Melo /  Bruno Soares venceram  Pablo Andújar /  Daniel Gimeno-Traver, 7–6(4), 6–3.

Ligações externas 
 
 

 
2011
Costa do Sauipe